Гравина () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1974) — итальянская киноактриса.
 Гравина, Джованни Винченцо (1664—1718) — итальянский литератор и юрист.
 Гравина, Доменико Бенедетто (1807—1886) — итальянский историк искусства.
 Гравина, Карла (род. 1941) — итальянская актриса и политик.
 Гравина, Пьетро (1749—1830) — итальянский кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Гравина, Федерико (1756—1806) — испанский адмирал, участник Трафальгарского сражения.
 Гравина, Чезаре (1858—1954) — итало-американский киноактёр.

Топонимы 
 Гравина — остров, Аляска, США.
 Гравина — проект моста на Аляске, который соединял бы Национальный аэропорт города Кетчикен и сам город Кетчикен.
Составные топонимы
 Гравина-ди-Катанья — коммуна в Италии.
 Гравина-ин-Пулья — коммуна в Италии.
 Роджано-Гравина — коммуна в Италии.